Сергей Александрович Жигалко (; род. 28 марта 1989, Минск) — белорусский шахматист, международный гроссмейстер.

Биография и спортивная карьера 
Играть в шахматы Сергея научил отец — Александр Жигалко (в прошлом мастер спорта по вольной борьбе), когда будущему гроссмейстеру было 5 лет.

В 6 лет отец отвёл Сергея вместе со старшим братом Андреем в кружок шахмат ДК Минского тракторного завода. Там Сергей встретил своего первого тренера и наставника — Геннадия Юрьевича Либова.

 2003: стал Чемпионом Европы и Чемпионом Мира среди юношей до 14 лет, обыграв при этом Магнуса Карлсена.
 2004: разделил первое место в международном юношеском супертурнире «Юные звёзды мира» (г. Кириши, Россия).
 2006: стал Чемпионом Европы среди юношей до 18 лет, выиграв все дисциплины: классические шахматы, рапид, блиц и Суперфинал.
 2007: стал самым молодым гроссмейстером в Белоруссии.
 2009: вместе с Максимом Вашье-Лагравом разделил 1-2 место на Чемпионате Мира среди юниоров.

Сергей Жигалко трижды удостаивался звания «Лучший шахматист Белоруссии»: в 2009, 2011, 2012 гг.

Возглавлял мужскую сборную Республики Беларусь на четырёх Всемирных шахматных Олимпиадах (Ханты-Мансийск 2010, Стамбул 2012, Тромсё 2014, Баку 2016).

Был лидером сборной Белоруссии на командном Чемпионате Мира (Ханты-Мансийск 2017), а также на двух командных Чемпионатах Европы (Варшава 2013, Крит 2017).

Спортивные достижения

Чемпионаты Мира и Европы

Международные турниры 
Сергей Жигалко является победителем и призёром международных турниров.

В Baku-Open Сергей дважды занимал 1 место (в 2011 и 2012 гг.), а в 2013 г. занял 2 место.

Увлечения и хобби 
В детстве Сергей Жигалко занимался большим теннисом в одной группе с олимпийской чемпионкой и первой ракеткой мира Викторией Азаренко. Побеждал на турнирах ведущего белорусского теннисиста Владимира Игнатика. Также Сергей Жигалко имеет жёлтый пояс по карате и играет в настольный теннис.

Семья 
У Сергея есть старший брат — Андрей Жигалко, также международный гроссмейстер.

В 2014 году Сергей женился на белорусской шахматистке Татьяне Рево.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 Интервью с Сергеем Жигалко

Интервью 
 «Лучший шахматист Белоруссии — о победе над Карлсеном, поражении от Азаренко и заработке» 
 «Сергей Жигалко о шахматах и о себе»
 «Интервью с международным гроссмейстером С. Жигалко»
 «Персона Дня — Сергей Жигалко»
 «Чемпионат Европы по быстрым шахматам и блицу пройдёт в Минске»

Шахматисты Белоруссии